Wallendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wallendorf, Schkopau – ort, tidigare kommun, Schkopau, Sachsen-Anhalt, 

 Wallendorf, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,